French Open 2012 - gra pojedyncza mężczyzn na wózkach – zawody singlowe mężczyzn na wózkach, rozgrywane w ramach drugiego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, French Open. Zmagania miały miejsce pomiędzy 5 a 8 czerwca na paryskich kortach im. Rolanda Garrosa.

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Pula nagród

Bibliografia 
 

French Open 2012
French Open – gra pojedyncza mężczyzn na wózkach